Thornton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ian W.B. Thornton
 Robert John Thornton